Spojení písmene M a číslice 10 může mít různé významy:

 Messier 10 – kulová hvězdokupa
 M10 Wolverine – americký stíhač tanků
název několika dálnic
 Dálnice M10 (Bělorusko) – dálnice v Bělorusku
 Dálnice M10 (Maďarsko)
 Dálnice M10 (Arménie)
 Dálnice M10 (Rusko)
 Dálnice M10 (Ukrajina)

Externí odkazy